

Toponyme 
 Castan, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Druelle

Patronyme 

 Auguste Castan (1833 - 1892), archéologue et historien français
 Square Castan à Besançon
 Élie Castan (1870-1941), homme politique français.
 Carlos Castán Andolz (né en 1960), écrivain et critique littéraire espagnol, voir  Carlos Castán Andolz
 Carlos Castán Usieto (né en 1984), footballeur espagnol, voir  Carlos Castán Usieto
 Ernesto Navarro Castan (1934 - 1963), alpiniste espagnol, voir  Ernesto Navarro
 Félix Castan (1920 - 2001), écrivain français occitan
 François Castan (né en 1947), dessinateur français de bande dessinée
 Gustave Eugène Castan (1823-1892), peintre suisse
 Jean Castan (1917 - 1990), acteur français méridional
  (1889–1969), juriste espagnol
 Leandro Castán (né en 1986), footballeur brésilien
 Luciano Castan (né en 1989), footballeur brésilien
 Nicole Castan, historienne,
 2002 Coauteur avec André Zysberg de Histoire des galères, bagnes et prisons en France de l'Ancien Régime
 1992 Auteur de Justice et répression en Languedoc à l'époque des lumières
  (1939 - 1999), avocat australien des droits de l'homme
 Siegfried Ellwanger Castan (1928 - 2010), écrivain brésilien révisionniste (voir  Siegfried Ellwanger Castan, Négation de la Shoah)

Voir aussi 
 Castans : commune française, située dans le département de l'Aude

Notes